Goda Gábor (1911–1996) író, műfordító, színházigazgató
 Goda Gábor (1960–) rendező, koreográfus